Clayton School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clayton School (Iowa), NRHP-Nr. 74000778
 Clayton School (Washington), NRHP-Nr. 03000862